Ōhama bezeichnet:
 eine ehemalige Stadt in der Präfektur Aichi: Ōhama (Aichi) (heute: Hekinan)
 ein Lehen mit Sitz bei dieser: Ōhama (Han)

Ohama ist der Familienname folgender Personen:
 Ohama Kagetaka (1540–1597), japanischer Pirat
 Kendra Ohama, kanadische Rollstuhlbasketballspielerin
 Linda Ohama, kanadische Regisseurin

Ōhama ist der Familienname folgender Personen:
 Takako Ōhama (* 1963), eigentlich Rei Igarashi, japanische Schauspielerin und Synchronsprecherin